Љускавци или  панголини (лат. -{Manoidea}-, [Маноидеа] — „духови”) је натпородица љускаваца унутар подреда Eupholidota. Овај натпородица сисара обухвата породицу Manidae, изумрлу породицу Patriomanidae и изумрли род Necromanis. Стручни назив за чланове ове натпородице сисара је маноиди.

Етимологија назива

Опис 
Једна од главни особина које дефинишу представнике натпородице Manoidea су велике заштитне љуске од кератина које им прекривају њихову дебелу кожу. По тјелу су распоређене као цријеп, преклапајући се једна преко друге и тако формирају оклоп који покрива тјело, врат, чело, цјели реп и спољну страну ногу. Љуске нису присутне само на њушки и бочним дјеловима лица, доњој страни врата, стомаку и унутрашњој страни ногу. Између љусака и на остатку тјела се такође могу пронаћи и кратке длаке.

Распрострањеност 
Данашњи живући представници љускаваца (породица Manidae) насељавају подручје Подсахарске Африке, јужне и Југоисточне Азије и јужне Кине. У прошлости, ова натпородица сисара је био распрострањена и на подручју источне Азије, Сјеверне Америке, Сјеверне Африке и Европе.

Систематика

Класификација 
Класификација натпородице Manoidea:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе натпородице Manoidea.

Временска распрострањенст

Унутар подреда Eupholidota

Унутар натпородице Manoidea

Види још 
 Класификација сисара
 Прави љускавци

Референце